Щербани — топоним, название населённых пунктов на территории Украины:

 Щербани — село, Вознесенский район, Николаевская область.
 Щербани — село, Полтавский район, Полтавская область.
 Щербани — село, Старосинявский район, Хмельницкая область.